Władysław Grzegorz Branicki (1783-1843), generał i senator
 Władysław Michał Branicki (1826-1884), polski szlachcic,
 Władysław Michał Pius Branicki (1848-1914), polski magnat, ziemianin